Смаллингерланд (, ) — община в провинции Фрисландия (Нидерланды).

История 
Название «Смаллингерланд» происходит от бывшего хутора Smalle Ee, который раньше был основным городом. В 14 веке ежегодные ярмарки в Smalle Её стали не менее важными, чем те, что проходили в крупных городах Леуварден и Доккум. Название города Драхтен, возможно, производное от старого фризского слова Darch, означающего торф и грунт.

Центральная функция общины Драхтен восходит к 1641 году. Один голландский бизнесмен основал в Драхтене предприятие по добычи торфа, и для этого построил канал Drachtstervaart. На предприятии было занято 800 рабочих. Добыча торфа вскоре стала убыточным сектором экономики, однако канал Drachtstervaart вызвал рост хозяйственной деятельности, таких как судостроение. Типичный пейзаж торфяника все ещё можно увидеть, особенно вблизи города Драхтенкомпани.

С 1950 город Драхтен быстро развивается. Сейчас он играет важную роль в регионе. В общину Смаллингерланд входит тринадцать небольших деревней, кроме Драхтена, крупнейшей из которых является Опейнде с населением в 1731 жителей, наименьшая Смалле насчитывает 57 жителей.

В 1640 году хутора Северный Драхтен и Южный Драхтен представляли собой небольшую церковь и несколько фермерских хозяйств. Другие деревни в регионе были старше, больше и важнее, например, Смалле с его монастырем и важными мероприятиями, такими как ежегодная ярмарка. Или Аудеха, где каменная церковь была построена ещё до 1100 г. н. э.
Добыча торфа способствовала развитию региона. Торф стал важным источником энергии не только для частных домохозяйств, но и для промышленности. Но потребность в этой быстро растущей провинции Голландии в 17 веке была выше, чем могли бы поставлять каналы Фрисландии.

В 1641 году фермеры в Северном и Южном Драхтене заключили соглашение с финансистами из компании «Drachten Associates». Один из них был ростовщик Хендрикс Боллеман из Гааги. Соглашение предусматривает, что торф добытый в Смаллингерланде будет поставляться по всей Голландии. Для транспортировки на лодке был вырыт канал Drachtster Compagnonsvaart.

Несмотря на начальный экономический успех добычи торфа вскоре это стало убыточным (это даже привело к банкротству Хендрикса Боллемана). Убыточный сектор экономики стимулировал рост хозяйственной деятельности в городе Драхтен. Drachtstervaart начал строить корабли и суда, а также развивали свои сферы услуг: канатные дворы, заводы по обработке древесины и кузницы. В 1746 году первый настоящий завод был создан на Langewijk, первоначально только для обработки древесины, но после 1895 года также для строительства судов, из железного корпуса.

В XVII веке резиденция губернатора Смаллингерланда находилась в городе Аудеха, там же проводились ежегодные ярмарки.

После банкротства Drachtstervaart, заводы и ежегодные ярмарки переехали в Драхтен. Что касается трудоустройства, Смаллингерланд является четвёртым лучшим районом в северной части Нидерландов и занимает второе место в провинции Фрисландия. В торговый центрах, ночной жизни, образовании и здравоохранении есть возможность трудоустройства более 150000 человек.

Состав 
Население на 10 декабря 2010 года:

Источник: Община Смаллингерланд

Ссылки 
 Официальный сайт общины
 Веб-сайт города Драхтен